Marjanske (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Marjanske (Dnipropetrowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe
 Marjanske (Welyka Bahatschka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka